Alexandre Margarido (1969-), footballeur portugais ;
 Manuela Margarido (1925-2007), poétesse santoméenne.